Алексе́й Никола́евич Ермола́ев (1910—1975) — российский советский артист балета, балетмейстер и педагог. Народный артист СССР (1970). Лауреат трёх Сталинских премий (1946, 1947, 1950).

Биография 
Алексей Ермолаев родился а в крестьянской семье, проживавшей в Тверской губернии (по другим источникам — в Санкт-Петербурге).

С 1920 года учился в Петрограде в балетной школе А. Л. Волынского, где его педагогом был Н. Г. Легат, а с 1921 по 1926 год — в Петроградской балетной школе (с 1937 — Ленинградское хореографическое училище, ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой), где за шесть лет прошёл всю школьную программу в классе В. И. Пономарёва.

В 1926 году был зачислен солистом в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр). В 1930 году его пригласили в Москву в Большой театр, в котором работал до конца своих дней.

С именем А. Ермолаева связано создание нового направления в мужском танце, которое отвечало общим тенденциям героизации балета, повышения игровой, драматической составляющей, введения в практику классического балета элементов народного танца. А. Ермолаев обладал виртуозной техникой танца, постоянно её совершенствуя и усложняя классические элементы. Создавая разнохарактерные роли, в целом он утверждал в балете мужественный и волевой образ. В этом же направлении действовали и выдающиеся балетмейстеры, работавшие с ним — В. И. Вайнонен и Л. М. Лавровский. Такое развитие соответствовало требованиям времени и не случайно было отмечено Сталинской премией в 1946 году.

А. Ермолаев работал над техникой танца на пределе возможностей, но это направление его творчества было ограничено серьёзной травмой. Начиная с 1939 года он сосредотачивается на ролях, которые требуют не бравурной исполнительской техники, а драматического мастерства, пантомимы. По стечению обстоятельств прыжки артиста, вызывавшие всеобщее восхищение запечатлены только на фотографии, киносъемок артиста были сделаны только после травмы, в роли Тибальда в фильме-балете «Ромео и Джульетта».

В 1939 года выступил как балетмейстер. Ставил также балеты в Белорусском театре оперы и балета (Минск).

С 1960 года и до конца своих дней работал педагогом и балетмейстером-репетитором в Большом театре. Под его руководством занимались «звёзды балета» — М. Лиепа, М. Лавровский, В. Васильев, А. Годунов, Б. Акимов, Н. Федоров и др.

Одновременно работал в Московском хореографическом училище: в 1960—1972 годах был педагогом по классическому танцу, а в 1968—1972 годах — художественным руководителем училища. Среди его учеников: Ю. К. Владимиров, В. С. Лагунов, С. Н. Радченко, Ю. Ю. Ветров и др.

Скончался в Москве 12 декабря 1975 года. Похоронен на Введенском кладбище (12 уч.).

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1937)
 Народный артист Белорусской ССР (1940)
 Народный артист РСФСР (1951)
 Народный артист СССР (1970)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за выдающиеся достижения в области балетного искусства
 Сталинская премия первой степени (1947) — за исполнение партии Филиппа в балете «Пламя Парижа» Б. В. Асафьева
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение партии Ли Шан-фу в балете «Красный мак» Р. М. Глиэра
 Орден «Знак Почёта» (1937)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1940, 1951)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Партии

Ленинградского театра оперы и балета (1926—1930) 
 1926 — Бог ветра в балете Р. Дриго «Талисман»
 1926 — Голубая птица в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица», хореография М. И. Петипа
 1926 — Гений вод в балете Ц. Пуни «Конёк-Горбунок», хореография А. А. Горского
 1927 — Купец в балете А. Адана «Корсар», хореография М. И. Петипа
 1927 — Базиль в балете Л. Минкуса «Дон Кихот», хореография А. А. Горского
 1927 — Зимняя птица в балете «Ледяная дева», на музыку Э. Грига, хореография Ф. В. Лопухова
 1928 — Принц Зигфрид в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро», хореография Л. И. Иванова и М. И. Петипа
 1929 — Китайский фокусник и Божок в балете Р. М. Глиэра «Красный мак», хореография Ф. В. Лопухова, В. И. Пономарёва, Л. С. Леонтьева

Партии 
 1930 — Голубая птица в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица», хореография М. И. Петипа в редакции В. Д. Тихомирова
 1930 — Колен в балете П. Л. Гертеля «Тщетная предосторожность», хореография А. А. Горского
 1931 — Лезгинка в опере М. И. Глинки «Руслан и Людмила», хореография Р. В. Захарова
 1931 — Мигуэль в премьерной постановке балета Р. М. Глиэра «Комедианты» в постановке А. И. Чекрыгина
 1931 — Индусский танец в балете Л. Минкуса «Баядерка», хореография А. А. Горского и В. Д. Тихомирова
 1931 — Принц Зигфрид в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро», хореография А. А. Горского
 1931 — Жан де Бриен в балете А. К. Глазунова «Раймонда», хореография А. А. Горского
 1931 — Принц Дезире в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица», хореография М. И. Петипа в редакции В. Д. Тихомирова
 1932 — Солор в балете Л. Минкуса «Баядерка», хореография А. А. Горского и В. Д. Тихомирова
 1932 — Юноша в балете на музыку Ф. Шопена «Шопениана», хореография М. М. Фокина, возобновлённая А. И. Чекрыгиным (партнеры-исполнители — А. И. Абрамова, В. П. Васильева, С. М. Мессерер)
 1932 — Авантюрист в балете Р. М. Глиэра «Красный мак», хореография Л. А. Лащилина, В. Д. Тихомирова
 1932 — Куман в «Половецких плясках» в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», хореография А. А. Горского
 1932 — Океан в балете Ц. Пуни «Конёк-Горбунок», хореография А. А. Горского
 1933 и 1947 — Филипп в балете Б. В. Асафьева «Пламя Парижа» в премьерных постановках В. И. Вайнонена.
 1934 — Граф Альберт в балете А. Адана «Жизель», редакция М. И. Петипа, возобновлена А. М. Монаховым
 1935 — Тибул в балете В. А. Оранского «Три толстяка» в постановке И. А. Моисеева
 1935 — Классический танцовщик в балете Д. Д. Шостаковича «Светлый ручей» в постановке Ф. В. Лопухова
 1937 — Вацлав в балете Б. В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» в постановке Р. В. Захарова
 1939 — Пан в картине «Польский бал» оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», хореография Р. В. Захарова

 1939 — Щелкунчик-принц в балете П. И. Чайковского «Щелкунчик», хореография В. И. Вайнонена — первый исполнитель в Большом театре (Маша — М. Т. Семёнова, Дроссельмейер — В. А. Рябцев)
 1943 — Базиль в балете Л. Минкуса «Дон Кихот», хореография А. А. Горского, Р. В. Захарова, М. М. Габовича, К. Я. Голейзовского, В. В. Смольцова (Китри — О. В. Лепешинская, Эспада — С. Г. Корень, Дон Кихот — В. В. Смольцов, Санчо — В. А. Рябцев).
 1944 — Граф Альберт в балете А. Адана «Жизель», хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. И. Петипа в редакции Л. М. Лавровского
 1945 — Абдерахман в балете А. К. Глазунова «Раймонда» в постановке Л. М. Лавровского (Раймонда — М. Т. Семёнова, С. Н. Головкина, Жан дё Бриен — М. М. Габович, В. А. Преображенский, балетмейстер Л. М. Лавровский, фрагменты М. И. Петипа и А. А. Горского)
 1946 — Тибальд в премьере балета С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», постановка Л. М. Лавровского (Джульетта — Г. С. Уланова, Ромео — М. М. Габович, Меркуцио — С. Г. Корень). В 1954 году режиссёр Л. О. Арштам снял на «Мосфильме» фильм-балет по этому спектаклю
 1948 — Молодой раб в балете Ц. Пуни «Конёк-Горбунок», хореография А. А. Горского в редакции Т. П. Никитиной, Л. А. Поспехина, А. И. Радунского
 1949 — Кавалер Рипафратта в премьерной постановке балета С. Н. Василенко «Мирандолина» в постановке В. И. Вайнонена
 1949 — Евгений в балете Р. М. Глиэра «Медный всадник» в постановке Р. В. Захарова
 1950 — Ли Шан-фу в балете Р. М. Глиэра «Красный мак» в постановке Л. М. Лавровского.
 1954 — Северьян в премьере балета С. С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» в постановке Л. М. Лавровского (Катерина — Г. С. Уланова, Данила — В. А. Преображенский, Хозяйка Медной горы — М. М. Плисецкая).
 1954 — Хан Гирей в балете Б. В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан»
 1956 — Лесничий в балете А. Адана «Жизель», хореография Ж. Перро, Ж. Коралли, М. И. Петипа в редакции Л. М. Лавровского

Постановки 
 Внёс значительный вклад в становление белорусского национального балета, приняв активное участие в создании первого национального балета «». Совместно со Ю. И. Слонимским написал либретто, основанное на одноименной повести и драме З. Бядули, затем на музыку М. Е. Крошнера совместно с Ф. В. Лопуховым в 1939 был поставлен балет в Белорусском театре оперы и балета.
 В 1942 году совместно с В. М. Шахраем и Ю. В. Хираско поставлена «Купальская ночь» — музыкальное народное представление, монтаж из оперных постановок
 В 1951 году на собственные средства (Сталинская премия) совместно с А. И. Радунским поставил в Большом театре сольный концерт — цикл из восьми хореографических миниатюр «Мир победит войну».
 В 1955 году в Белорусском театре оперы и балета поставил балет «Пламенные сердца» В. А. Золотарёва.

Фильмография 
 1951 — Большой концерт — Тибальд
 1954 — Ромео и Джульетта (фильм-балет) — Тибальд

Память 
 В Москве, на доме № 7 в Брюсовом переулке (улица Неждановой), где в 1935—1975 годах жил артист, в 2000 году была установлена мемориальная доска.
 Творчеству артиста посвящено множество публикаций, в том числе два сборника материалов — «Алексей Ермолаев» (М.,1974); «Алексей Ермолаев. Статьи, воспоминания» (М., 1982).

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 Алексей Ермолаев  на сайте Большого театра оперы и балета Республики Беларусь
 Цифра тринадцать Алексея Ермолаева на сайте Pahra.Ру
 Алексей Ермолаев  на сайте Belcanto.Ру

Выпускники Ленинградского хореографического техникума
Преподаватели Московского хореографического училища
Руководители Московской балетной школы
Народные артисты Белорусской ССР
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Похороненные на Введенском кладбище